Предузлова́я-Па́вловская — станция Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Расположена в черте города Великого Новгорода.

Пригородное сообщение 
На станции останавливаются большинство электропоездов следующих по направлениям:
 Великий Новгород — Чудово
 Великий Новгород —  Санкт-Петербург (Витебский вокзал)
 Великий Новгород — Санкт-Петербург (Московский вокзал)
 Великий Новгород — Обухово
 Великий Новгород — Рогавка

Пассажирское сообщение 
Пассажирские поезда дальнего следования на станции не останавливаются.

Ссылки 
 Станция Предузловая-Павловская на сайте «Псковские железные дороги»
 Станция Предузловая-Павловская на Викимапии

Расписание электропоездов 

 Расписание электропоездов на сайте СЗППК

Примечания 

Станции Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новгородского района
Транспортные здания и сооружения Великого Новгорода